

Biologia 
I leoni africani sono divisi in sette sottospecie:
Panthera leo leo – Leone dell'Atlante o leone berbero.
Panthera leo senegalensis – Leone dell'Africa occidentale o leone senegalese.
Panthera leo azandica – Leone del Congo nord-orientale.
Panthera leo nubica – Leone dell'Africa orientale o leone nubiano.
Panthera leo bleyenberghi – Leone del Katanga o leone dell'Angola.
Panthera leo krugeri – Leone del Transvaal o leone sudafricano.
Panthera leo massaicus – Leone masai.

Sono riconosciute inoltre varie sottospecie estinte:
Panthera leo melanochaita – Leone del Capo: estinto in natura nel 1860 e definitivamente estinto nel 2000.
Panthera leo hollisteri – Leone del Congo.
Panthera leo maculatus – Leone maculato del Kenya o marozi: lo status di sottospecie non è confermato. Si distingue dalle altre sottospecie per il manto maculato. Probabilmente si estinse a partire dal 1931. Potrebbe essersi trattato di un ibrido naturale di leopardo e leone, ma l'argomento è ancora oggetto di dibattito tra gli specialisti.
Panthera leo roosevelti – Leone abissino: sebbene non sia più considerato tale, in passato il leone abissino fu creduto una sottospecie etiope di Panthera leo caratterizzata da una criniera di colore nero o striata di nero. La presunta sottospecie fu battezzata col nome scientifico di Felis leo roosevelti (poi Panthera leo roosevelti) in onore del presidente degli Stati Uniti d'America Theodore Roosevelt, che nel 1904 ne aveva ricevuto in dono un esemplare dall'imperatore etiope Menelik II. L'esemplare, trasferito allo Smithsonian National Zoological Park di Washington D.C., divenne una popolare attrazione fino al novembre 1906, quando morì e venne imbalsamato. Il suo corpo è conservato allo Smithsonian National Museum of Natural History.
Panthera leo somaliensis – Leone somalo.
Panthera leo verneyi – Leone del Kalahari: in questa sottospecie sono stati riscontrati comportamenti e anatomia distinti.

Secondo altri scienziati, il leone africano deve essere considerato una sottospecie unica (Panthera leo leo).

Persone 
Leone l'Africano, geografo arabo vissuto tra 1485 e 1554.